Macabro - termine usato per definire lo stile e il contenuto di opere artistiche
Macabro (Macabre) - film diretto da William Castle (1958)
Macabro - film diretto da Lamberto Bava (1980)
Macabro - serie a fumetti per adulti pubblicata dalla Edifumetto